

Nom 

 Eyl, une bourgade proche de la côte dans la région Nugaal en Somalie.

Code 
EYL peut désigner :
 Aéroport de Yélimané, un aéroport desservant Yélimané au Mali.

Sigle 
EYL peut désigner :
 , l'aile jeunesse et étudiante des .
 , traduisible par : Enrichissez votre vie.

Code IATA des aéroports